CI poate fi:
 Coasta de Fildeș, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ci, domeniu de internet de nivel superior, pentru Coasta de Fildeș
 Chile, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Carbonia-Iglesias, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 C&I, grup de companii din România;
 Acronim pentru Carte de identitate;
 Continuous integration, concept din ingineria software.